

Див. також 
 Список аеропортів України
 Пасажиропотік аеропортів України
 Список найбільш завантажених аеропортів Європи
 Список аеропортів світу за пасажирообігом

Примітки 

Авіакомпанії
Пасажирські перевезення
Аеропорти України